Il doppio maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

John Isner e Sam Querrey erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al primo turno da Jürgen Melzer e Philipp Petzschner.

Marcel Granollers e Marc López hanno sconfitto in finale Łukasz Kubot e Janko Tipsarević per 6-3, 6-2.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un Bye per il secondo turno.

  Maks Mirny /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (semifinale)

  Leander Paes /  Radek Štěpánek (secondo turno) 
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale) 
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna  (semifinale) 
  Alexander Peya /  Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2012
ATP World Tour 2012